

Persone 
 Eugène Rouché – matematico francese
 Jacques Rouché – direttore teatrale francese
 Michel Rouche – storico e accademico francese
 Nicolas Rouche – matematico belga

Altro 
 Teorema di Rouché – teorema dell'analisi complessa
 Teorema di Rouché-Capelli – teorema di algebra lineare

Pagine correlate 
 Larouche (disambigua)